Ángel Canales (1950-), un chanteur de salsa portoricain vivant à New York ;
 Antonio Canales (1961-) un danseur espagnol de flamenco ainsi qu'un acteur de cinéma ;
 Blanca Canales (1906-1996), une nationaliste portoricaine ;
 Fernando Canales Clariond  (1946-), un politicien mexicain ;
 Jimena Canales (1973-), une historienne mexicano-américaine, spécialiste de l'histoire de la modernité ;
 José Antonio Canales Rivera (1974-), un matador espagnol ;
 Juan Díaz Canales (1972-), un scénariste de bande dessinée espagnol ;
 Manuel Canales (1747-1786), un violoncelliste et un compositeur espagnol ;
 Kaleb Canales (1978-), un entraîneur américain de basket-ball ;
 Nicolás Canales (1985-), un footballeur international chilien ;
 Ricardo Canales (1982-), un footballeur hondurien ;
 Sergio Canales (1991-), un footballeur international espagnol ;
 Xioczana Canales (1999-), une footballeuse internationale péruvienne.

 Canales, une commune espagnole, de la province d'Ávila, dans la communauté autonome de Castille-et-León ;
 Canales de la Sierra, une commune de la communauté autonome de La Rioja, en Espagne ;
 Chozas de Canales, une commune d'Espagne de la province de Tolède dans la communauté autonome de Castille-La Manche ;
 Villa Canales, une ville du Guatemala située dans le département de Guatemala.